Significato:
"Regina seduta in trono", chi sta seduto in trono.

Basilissa – nome proprio di persona italiano femminile 
Basilissa – titolo delle imperatrici bizantine